Ghiselin peut faire référence à : 
 Johannes Ghiselin (v. 1455 - v. 1507), compositeur et chantre de l’école franco-flamande. 
 Michael Ghiselin (né en 1939), biologiste, philosophe et historien de la biologie américain.
 Ghiselinius, un genre d'insectes.
 Ghiselin Danckerts (1510- v. 1565), compositeur, chanteur néerlandais.